В 2018 году по состоянию на 6 декабря были открыты 242 экзопланеты.

2018 год в планетологии примечателен следующими важными событиями:
 20 января — астрономы-любители в рамках проекта Zooniverse Exoplanet Explorers впервые открыли пятипланетную систему у звезды K2-138.
 31 января — новые исследования показали, что в системе TRAPPIST-1 все семь планет имеют каменистую природу и большие запасы воды.
 2 февраля — астрономы объявили об открытии от двухсот до двух тысяч планет, обнаруженных в другой галактике.
 8 февраля — объявлено, что планета GJ 9827 b в системе GJ 9827 является самой массивной и плотной суперземлёй, известной науке на текущий момент.
 15 февраля — данные, полученные космическим телескопом «Кеплер», позволили открыть ещё 95 планет.
 20 февраля — подтверждена суперземля TCP J050742+244755 b, открытая японским астрономом-любителем Т. Кодзимой (T. Kojima).
 20 марта — открыта первая планета K2-231 b в рассеянном скоплении NGC 6774 (Ruprecht 147).
 31 марта — астрономы научили систему машинного обучения искать протопланетные диски вокруг звезд.
 15 апреля — учёные выяснили, что планета WASP-104 b поглощает от 97% до 99% света, который доходит до неё от родительской звезды.
 16 апреля — впервые открыта экзопланета (KPS-1 b) астрономом-любителем с помощью программного обеспечения, разработанного в Уральском федеральном университете.
 24 апреля — новый инструмент SPIRou, предназначенный для поиска экзопланет на телескопе CFHT провёл первые наблюдения.
 2 мая — впервые у экзопланеты обнаружен в атмосфере гелий. Планета расположена в системе WASP-107.
 7 мая — по спектру горячего сатурна WASP-96 b удалось определить, что планета не имеет облаков в атмосфере.
 8 мая — получено прямое изображение планеты (или, возможно, коричневого карлика) в двойной системе CS Хамелеона.
 13 июня — анализ химического состава звезды Росс 128 подтвердил умеренный климат её землеподобной планеты b.
 21 июня — в рамках миссии K2 телескопа «Кеплер» были открыты 78 новых кандидатов в экзопланеты.
 2 июля — получен первый прямой снимок зарождающейся планеты, движущейся в протопланетном диске молодой звезды PDS 70.
 15 августа — в атмосфере планеты KELT-9 b обнаружены железо и титан.

Планеты, открытые транзитным методом 
Отсортировано по увеличению прямого восхождения родных звёзд. Жёлтым цветом выделены кратные планетные системы.

Планеты, открытые методом Доплера

Планеты, открытые гравитационным микролинзированием

Примечания

Ссылки 

 Каталог внесолнечных планет
 Обзор методик поиска внесолнечных планет
 http://exoplanets.org/
 Планетные системы

2018
Экзопланеты, открытые в 2018 году